Canal 24 Horas peut désigner:
 Canal 24 Horas, est une chaîne de télévision espagnole.
 Canal 24 Horas, est une chaîne de télévision chilienne.

Homonymie